„LP3” („Lista przebojów Programu Trzeciego”) – radiowa lista przebojów nadawana na antenie Programu III Polskiego Radia
 LP3 – album muzyczny zespołu Ratatat
 LP 3 – album muzyczny zespołu Lady Pank